Niehaus est un patronyme porté notamment par :
 Charles Henry Niehaus (1855-1935), sculpteur américain ;
 Lennie Niehaus (né en 1929), saxophoniste de jazz et compositeur de musique de films américain ;
 Rena Niehaus (née en 1954), actrice allemande ;
 Steve Niehaus (né en 1954), joueur américain de football américain ;
 Valerie Niehaus (née en 1974), actrice allemande.